Línea 86 puede referirse a:

 Línea 86 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 86 de autobuses de Madrid.